Laurel de Alejandría puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ruscus hypophyllum.
 El nombre común de la planta Viburnum tinus.